Гоголь — українське прізвище.

 Гоголь Ганна Григорівна — депутат Народних Зборів Західної України в 1939.
 Йона (Гоголь) († липень 1602) ― перший єпископ Пінський і Турівський Руської Унійної Церкви‎ від часу підписання Берестейської унії.
 Гоголь Микола Васильович (1809 —1852) — російський прозаїк, драматург українського походження.
 Гоголь Остап (Євстафій) (початок 17 століття — †1679) — український військовий діяч доби Хмельниччини і Руїни, один із перших полковників Вінницького полку, гетьман Правобережної України.
Гоголь-Яновський
 Гоголь-Яновський Василь Панасович (Афанасійович)(1777 —1825) — український драматург, батько письменника Миколи Гоголя.
 Гоголь-Яновський Микола Львович (1874 —невідомо) — генерал-хорунжий Армії УНР.
 Гоголь-Яновський Опанас Дем'янович (1738 —поч. XIX ст.) — козацький писар Миргородського полку, дід письменника Миколи Гоголя.
 Гоголь-Яновський Яків — військовий діяч епохи Б. Хмельницького, полковник.

Див. також 
 Гоголь (значення)
 Яновський

Українські прізвища